Czarny pirat (film 1926)
 Czarny pirat (film 1971)
 Czarny pirat (film 1976)